Ebbo Tücking (* 9. Februar 1969) ist ein deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Unternehmer. Seit 1999 betreibt er den Textilhandel cove &  co.

Ebbo Tücking war nach seinem Studium der Betriebs- und Volkswirtschaftslehre an den Universitäten Bamberg und Münster zwischen 1995 und 1999 als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster tätig, an der er im November 1998 auch promovierte. In dieser Zeit entstand aus einer Arbeit für die Landesregierung Nordrhein-Westfalens zum Thema kundenindividuelle Fertigung im Bekleidungsbereich die Idee zur Gründung des Unternehmens cove & co mit bundesweit inzwischen zehn Filialen. Seit 1996 arbeitete er parallel als Dozent an der International School of Management in Dortmund. 2001 wechselte er schließlich an die Business and Information Technology School in Iserlohn, um dort den mittlerweile wieder aufgelösten Studiengang Gründungsmanagement aufzubauen. 2006 erhielt er eine Professur an der BiTS und ist dort bis heute als Dozent für VWL und Gründungsmanagement beschäftigt.

Veröffentlichungen 
 Die deutsche Bekleidungsindustrie im Zeitalter der Globalisierung. FATM, Münster 1999. ISBN 3-930238-10-1
 Deregulierung. (mit Bernhard Jäger, Jürgen Reckfort) FATM, Münster 1997. ISBN 3-930238-08-X

Weblinks 
 
 Webpräsenz von cove & co

Einzelnachweise 

Ökonom
Hochschullehrer (University of Applied Sciences Europe, Standort Iserlohn)
Hochschullehrer (Dortmund)
Deutscher
Geboren 1969
Mann